Michael Reinartz ist der Name folgender Personen:

* Michael Reinartz (Ruderer) (1928–2001), deutscher Ruderer
 Michael Reinartz (Herausgeber) (* 1939), österreichischer Herausgeber